Vitrolles, Hautes-Alpes
 Vitrolles, Bouches-du-Rhône